Weierstraß-Normalform steht in der Mathematik für:
 eine bestimmte Form von Gleichungen, die elliptische Kurven beschreiben, siehe elliptische Kurve
 Frobenius-Normalform, eine Matrixdarstellung von Endomorphismen von Vektorräumen